Башлай — фамилия украинских футболистов, братьев:

 Башлай, Андрей Александрович (род. 1985).
 Башлай, Дмитрий Александрович (род. 1990).